Verishen är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Verishen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Verishen är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Verishen. Närmaste större samhälle är Goris,  kilometer sydost om Verishen. 

Trakten runt Verishen består i huvudsak av gräsmarker. Runt Verishen är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik